Michal Birner (* 2. března 1986, Litoměřice) je český hokejový útočník, momentálně hrající za klub Bílí Tygři Liberec.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 
 2019 ČHL - Nejlepší střelec v playoff

Klubová statistika 

|-
|2003/2004
|HC Slavia Praha
|ČHL
|1
|0
|0
|0
|0
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2004/2005
|Barrie Colts
|OHL
|28
|4
|10
|14
|12
| —
| —
| —
| —
| —
|-
|2004/2005
|Saginaw Spirit
|OHL
|31
|7
|21
|28
|29
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2005/2006
|Saginaw Spirit
|OHL
|60
|31
|54
|85
|91
|4
|1
|3
|4
|8
|-
|2006/2007
|Peoria Rivermen
|AHL
|66
|11
|17
|28
|20
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2007/2008
|Peoria Rivermen
|AHL
|18
|2
|5
|7
|4
| —
| —
| —
| —
| —
|-
|2007/2008
|Portland Pirates
|AHL
|40
|7
|6
|13
|14
|15
|2
|1
|3
|6
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2008/2009
|Iowa Chops
|AHL
|2
|0
|0
|0
|0
| —
| —
| —
| —
| —
|-
|2008/2009
|Pelicans
|SM-l
|6
|0
|2
|2
|14
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2009/2010
|TPS Turku
|SM-l
|58
|15
|30
|45
|38
| 15
| 4
| 6
| 10
| 22
|-
|2010/2011
|TPS Turku
|SM-l
|48
|4
|13
|17
|24
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2011/2012
|TPS Turku
|SM-l
|60
|11
|14
|25
|36
| 2
| 2
| 0
| 2
| 2
|-
|2012/2013
|TPS
|SM-l
|10
|4
|3
|7
|10
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2012/2013
|HC Lev Praha
|KHL
|24
|1
|3
|4
|8
| 2
| 1
| 2
| 3
| 0
|-
|2013/2014
|HC Lev Praha
|KHL
|40
|5
|5
|10
|12
| 13
| 1
| 3
| 4
| 8
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2014/2015
|KalPa
|Liiga
|60
|15
|21
|36
|32
| 6
| 2
| 1
| 3
| 0
|-
|2015/2016
|Bílí Tygři Liberec
|ČHL
|51
|13
|26
|39
|69
| 13
| 2
| 9
| 11
| 18
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2016/2017
|Traktor Čeljabinsk
|KHL
|12
|0
|1
|1
|6
| —
| —
| —
| —
| —
|-
|2016/2017
|Fribourg-Gottéron
|NLA
|31
|9
|23
|32
|8
|10
|2
|8
|10
|14
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2017/2018
|Fribourg-Gottéron
|NLA
|39
|9
|20
|29
|22
|5
|3
|2
|5
|0
|-
|2018/2019
|Fribourg-Gottéron
|NLA
|9
|0
|3
|3
|4
|—
|—
|—
|—
|—
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2018/2019
|Bílí Tygři Liberec
|ČHL
|32
|9
|19
|28
|26
|17
|7
|6
|13
|8
|-
|2019/2020
|Bílí Tygři Liberec
|ČHL
|41
|20
|41
|61
|12
|—
|—
|—
|—
|—
|- bgcolor="#f0f0f0"
|2020/2021
|Bílí Tygři Liberec
|ČHL
|50
|14
|31
|45
|38
|15
|4
|12
|16
|10
|-
|2021/2022||Bílí Tygři Liberec||ČHL||53||12||22||34||4||6||3||0||3||4
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v Lize
! 228
! 68
! 139
! 207
! 149
! 51
! 16
! 27
! 43
! 40
|}

Reprezentace 

| 2004
| Česko 18
| MS-18
| 7
| 3
| 2
| 5
| 8
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2006
| Česko 20
| MSJ
| 6
| 0
| 2
| 2
| 4
|-
| 2016
| Česko
| MS
| 8
| 4
| 3
| 7
| 0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2016
| Česko
| SP
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| 2018
| Česko
| OH
| 6
| 0
| 3
| 3
| 0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská reprezentace
! 13
! 3
! 4
! 7
! 12
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská reprezentace
! 16
! 4
! 6
! 10
! 0
|}

Externí odkazy 
 
 
 
 

Narození v Litoměřicích
Narození 2. března
Narození v roce 1986
Žijící lidé
Čeští hokejoví útočníci
Čeští hokejoví reprezentanti
Čeští olympionici
Aktivní lední hokejisté
Hráči HC Liberec
Hráči HC Slavia Praha
Hokejisté Traktoru Čeljabinsk
Hokejisté American Hockey League
Hokejisté KHL
Hokejisté Nationalligy A
Hokejisté Ontario Hockey League
Hokejisté SM-liigy
Hráči HC Stadion Litoměřice
Muži
Hráči draftovaní St. Louis Blues